Сліпак — українське прізвище. Відомі носії:

 Сліпак Василь Ярославович (1974 — 2016) — український оперний співак, соліст Паризької національної опери, волонтер, учасник бойових дій під час війни на Сході України.
 Сліпак Володимир Олексійович (нар. 2 червня 1941, м. Свердловськ) — радянський, український композитор та педагог.